Erik Lindegren kan syfta på

 Erik Lindegren (1910–1968), författare
 Erik Lindegren (bokkonstnär) (1919–1996), kalligraf och grafisk formgivare
 Erik Lindegren (kusk) (född 1973), travtränare och travkusk